Polívka je hovorový výraz pro polévku, jedná se také české příjmení.

Známí nositelé 
 Anna Polívková (* 1979) – česká herečka, dcera Bolka
 Bolek Polívka (* 1949) – český herec, mim, dramatik a scenárista, otec Anny
 Božena Polívková (1887–1979) – česká knihovnice, překladatelka a spisovatelka
 Dušan Polívka (1900–1983) – český lékař (ortoped) a vysokoškolský pedagog
 František Polívka (1860–1923) – český botanik a pedagog
 Jaroslav Josef Polívka (1886–1960) – český stavební inženýr
 Jiří Polívka (1858–1933) – český filolog, slavista a vysokoškolský pedagog
 Miloslav Polívka (* 1951) – český historik a vysokoškolský pedagog
 Ondřej Polívka (* 1988) – český sportovec, moderní pětibojař
 Osvald Polívka (1859–1931) – český architekt
 Patrik Polívka (* 1994) – český lední hokejista
 Vladimír Polívka – více osob, rozcestník

Související články 
 Polévka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení